wąsatkowate (Polymixiidae) – rodzina ryb promieniopłetwych
 wąsatkowate lub niprzyrówkowate (Leptoceridae) – rodzina owadów wodnych z rzędu chruścików